Ivan Rozman je ime več znanih Slovencev:

 Ivan Rozman (1873–1960) , književnik in publicist
 Ivan Rozman (roj. 1953), elektrotehnik